Pilgern bezeichnet:
 das Reisen auf einer Wallfahrt, siehe Pilger und Pilgerweg
 ein Fertigungsverfahren, siehe Pilgerschrittverfahren